

Герфорд — місто, штат Техас
 Герфорд Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Герфорд — переписна місцевість, штат Пенсильванія